Gmelin steht für:

 Gmelin, schwäbische Gelehrtenfamilie
 Gmelin (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Gmelin-Institut, Institut für Anorganische Chemie
 Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie, Lexikon der anorganischen Chemie
 Gmelin-System, ein System zum Handbuch
 (13350) Gmelin, Asteroid des äußeren Hauptgürtels